Funabashi (no-theaterstuk), een no-theaterstuk
Funabashi (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba